Brassard ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Brassard-Riebesehl (* 1975), kanadische Basketballspielerin
 Derick Brassard (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 François Brassard (1908–1976), kanadischer Musikethnologe, Organist und Musikpädagoge
 Gilles Brassard (* 1955), kanadischer Kryptologe
 J. Brasard, französischer Fechter
 Jean-Luc Brassard (* 1972), kanadischer Freestyle-Skifahrer

Siehe auch:
 Brassart